34-й чемпионат мира по дзюдо прошёл с 6 июня по 13 июня 2021 года в столице Венгрии Будапеште. Соревнования прошли в зале имени Ласло Паппа. Разыграно 15 комплектов наград. Этот чемпионат мира состоялся за несколько недель до начала Олимпийских игр 2020 года. В турнире приняло участие 580 спортсменов (356 мужчин и 224 женщины).

Расписание соревнований 
Дано местное время (UTC+1).

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командное первенство

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат на сайте Международной Федерации дзюдо

Международные спортивные соревнования в Будапеште
Международные соревнования по дзюдо в Венгрии
Июнь 2021 года